SSU-kongressen 2007 var SSU:s 34:e och hölls mellan den 6 och 10 augusti i kongresscentret Conventum i Örebro. På kongressen valdes bland annat Jytte Guteland till ny förbundsordförande för SSU.

Politiska handlingsprogrammet 
På kongressen behandlades ett nytt politiskt handlingsprogram. Förbundsstyrelsen hade kommit med ett förslag innan kongressen som hade skickades ut till alla ombud. De två första dagarna präglades till stor del av utskottsarbete där ombuden försökte komma överens någorlunda inför debatten i plenum. 

Den största skrällen på kongressen var när Markus Blomberg från SSU Skåne fick igenom sitt förslag att SSU skulle stödja ett helt nytt pensionssystem. Förslaget vann på lottning efter 116-116. 

Ett annat uppseendeväckande förslag som röstades igenom var Robin Enanders och SSU Norrbottens text om urbefolkningen som placerades under demokratiavsnittet. Förslaget innehöll bland annat krav på att den samiska urbefolkningens nyttjande - och äganderätt till jakt, mark och vatten ska utredas ordentligt och fastställas i lag, samt att den samiska urbefolkningens historia ska undervisas om i större utsträckning i den svenska skolan. 

Några andra förslag från Förbundsstyrelsen som orsakade mycket debatt:

Ingen karensdag i sjukförsäkringen. Förslaget röstades igenom.
90 procents ersättning i a-kassa (SSU Skåne ville ha 100 procent, SSU Västernorrland med flera distrikt ville ha 80 procent). Förslaget röstades igenom
Nöjesjakt ska vara olagligt. Förslaget röstades igenom.
Återinföra lördagsstängt på Systembolaget. Förslaget röstades igenom.
Obligatorisk förskola från tre års ålder. Förslaget röstades igenom.
Avskaffandet av Svensk vapenexport på sikt (SSU Bohusläns skrivning, som var något skarpare mot vapenexport än förbundsstyrelsens vann med 101-99). Förslaget röstades igenom.

Ordförande- och ledningsval 
Inför kongressen fanns två ordförandekandidater, Jytte Guteland från Stockholms län och Laila Naraghi från Kalmar län, som båda sägs stå till höger i förbundet; åsiktskillnaderna mellan dem rörde främst det organisatoriska frågor. Valet genomfördes på onsdagen den 8 augusti och föregicks av en ungefär två timmar lång debatt, som sägs ha förts utan negativa omdömen om motståndarkandidaten. Sluten omröstning begärdes, varför resultatet presenterades först efter lunch. Jytte Guteland vann med 131 mot 115 röster.

Mattias Vepsä omvaldes enhälligt till förbundssekreterare. På kongressen valdes även en ny förbundsstyrelse, som till följd av att flera ledamöter (bland andra Laila Naraghi) inte ställt upp för omval, innehöll flera nya namn. Den nya styrelsen blev:

Alaa Idris, Örebro län, omval
Gabriel Wikström, Västmanland, nyval
Jens Lundberg, Stockholm, omval
Johan Büser, Göteborg, nyval
Kristin Linderoth, Skåne, omval
Ellinor Eriksson, Gävleborg, nyval
Johan Hassel, Halland, omval
Elin Norén, Uppland, omval
David Nordström, Norrbotten, nyval
Hans Andersson, Jönköpings län, nyval
Johanna Storbjörk, Kronoberg, nyval
Ellen Oskarsson, Östergötland, nyval

Gäster under kongressen 
SSU-kongressen gästades av ett flertal kända socialdemokrater. Några av dem var: 

Mona Sahlin
Wanja Lundby-Wedin
Marita Ulvskog
Bosse Ringholm
Britt Bohlin Olsson
Anna Sjödin
Ardalan Shekarabi
Mikael Damberg
Thage G Peterson
Arne Kjörnsberg
Solveig Kjörnsberg

Röjarna 
Under kongressen anordnade så kallade röjare (kampanjarbetare) gratis utomhusbio i Varbergaparken och en konsertdag i stadsparken med fler lokala band samt hiphopgruppen Outlandish. De satte även upp en lounge på ett torg i centrala Örebro för unga örebroare. Röjarna besökte förutom Örebro Karlskoga, Nora, Kumla och Hallsberg.

Kongressfesten 
Kongressfesten, som också utgjorde SSU-förbundets 90-årsjubileum, hölls på torsdagskvällen i Conventums matsal. Talare på festen var Mikael Damberg, Mona Sahlin och Thage G Peterson, vilken sägs ha fått de största applåderna. På menyn stod: kräftmacka till förrätt, kött och smördegskaka till huvudrätt och en bit mörk choklad till kaffet. Ingen alkohol serverades på festen. Den danska hiphopgruppen Outlandish uppträdde, och konferencier var komikern Peter Wahlbeck som avbröt sitt uppträdande efter protester från vissa deltagare (bland andra ordföranden i värddistriktet Örebro) som uppfattade hans skämt som sexistiska, rasistiska och homofoba. Detta väckte viss uppståndelse i media, samtidigt som Wahlbeck fick stöd från andra deltagare.

2007 i Sverige
Örebros historia
Politikåret 2007
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti